Кубок Либертадорес 2022 (, ) — 63-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который прошёл под эгидой КОНМЕБОЛ с 8 февраля по 29 октября 2022 года. Финальная игра состоялась на стадионе «Монументаль Исидро Ромеро Карбо» в Гуаякиле.

Четвёртый год подряд в финале играли только бразильские команды. «Фламенго» завоевал свой третий трофей в истории, обыграв в решающей игре «Атлетико Паранаэнсе».

Победитель турнира примет участие в клубном чемпионате мира 2022 и Рекопе Южной Америки 2023.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификационных этапов и группового этапа состоялась 5 февраля 2021 года в 12:00 (UTC−3), в конференц-центре КОНМЕБОЛ в парагвайском городе Луке.

Сортировка команд проводилась на основании рейтинга клубов КОНМЕБОЛ. В скобках указано место команды в данном рейтинге. Сеяные команды будут проводить ответную встречу дома.

Для третьего квалификационного этапа жеребьёвка не проводилась. Команды сыграют стыковые матчи за выход в групповой этап по следующей сетке:
 Победитель пары C1 второго этапа — победитель пары C8 второго этапа
 Победитель пары C2 второго этапа — победитель пары C7 второго этапа
 Победитель пары C3 второго этапа — победитель пары C6 второго этапа
 Победитель пары C4 второго этапа — победитель пары C5 второго этапа

Расписание 
Ниже представлено расписание турнира.

Квалификационные этапы

Первый квалификационный этап 
Первые матчи пройдут 8–9 февраля, ответные — 15–16 февраля 2022 года.

|}

Второй квалификационный этап 
Первые матчи пройдут 22–24 февраля, ответные — 1–3 марта 2022 года.

|}

Третий квалификационный этап 
Первые матчи пройдут 8–10 марта, ответные — 15–17 марта 2022 года.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

Полуфинал 

|}

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Либертадорес 2022